Еле́на Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва) — российская журналистка, теле- и радиоведущая. Наиболее известна как ведущая популярных телешоу «Про это» и «Принцип домино».

Биография 
Родилась в Москве 1 мая 1962 года. В детстве, как и её мать, занималась теннисом, играла за ЦСКА, её тренером была Анна Владимировна Дмитриева.

В 1984 году Елена окончила факультет журналистики МГУ, после чего стажировалась в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.

После МГУ работала корреспондентом в газете «Московские новости». Как журналист была на встрече М. Горбачёва и Р. Рейгана в Вашингтоне. В 1987 году Хангу по обмену пригласили в Бостон, где три месяца она стажировалась в газете «Christian Science Monitor». Затем возвратилась в Москву, после чего в 1989 году уехала в США по приглашению Фонда Рокфеллера. В 1997 году вернулась в Россию.

Помимо российского гражданства также имеет и американское гражданство, что позволило ей обвенчаться в Нью-Йорке.

Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

С июля 2020 года — автор YouTube-канала «ХАНГость».

Работа на телевидении и радио 
В 1980-е годы играла за «Сборную мира» в КВН.

После стажировки в Америке в 1987 году была приглашена Александром Любимовым, Дмитрием Захаровым и Владиславом Листьевым в программу «Взгляд», где периодически появлялась в кадре. Работая в США, взяла интервью у Пеле.

С 1996 года стала работать на телеканале НТВ: делала спортивные репортажи. С сентября 1997 по январь 2000 года по инициативе главного продюсера НТВ Леонида Парфёнова была ведущей программы «Про это» — первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.

В 1998 году Елена Ханга стала соведущей Леонида Парфёнова в пробном пилотном выпуске телеигры «Русские в форте Байяр» с русскими участниками. Пилотный выпуск из трёх игр прошёл успешно. В сентябре 2000 года была в числе журналистов телеканала НТВ, освещавших летнюю Олимпиаду в австралийском Сиднее.

В апреле 2001 года на некоторое время покинула НТВ, выступала со своими статьями на страницах газеты «Московские новости» и выпускала в Нью-Йорке программу «Большой Вавилон» на NTV-International. Но уже в ноябре того же года вернулась на телеканал НТВ по приглашению тогдашнего главного продюсера компании Сергея Шумакова.

С декабря 2001 по апрель 2006 года была соведущей дневного ток-шоу «Принцип домино» на НТВ, изначально — в паре с Еленой Ищеевой, с 2004 года — с Еленой Старостиной, с 2005 года — с Даной Борисовой. С февраля 2004 года совмещала должность ведущей и руководителя этой программы, сменив на этой позиции Ивана Усачёва. Последняя постоянная программа с её участием на НТВ была закрыта в мае 2006 года. При этом сама Ханга в интервью Наталье Синдеевой на «Дожде» в ноябре 2018 года заявила, что официально уволилась с НТВ только 10 октября 2018 года (в день 25-летия телекомпании), а до этой даты продолжала числиться на канале «в отпуске» в должности телеведущей программ. Отсутствие на НТВ новых телепроектов со своим участием в указанный период ведущая связывает со сложными отношениями с тогдашним гендиректором компании Владимиром Кулистиковым, а собственный уход — с тем, что на канале не осталось почти никого из её друзей или близких знакомых.

В 2004 году — ведущая концерта «Запрещённые песни» на НТВ (совместно с Владимиром Соловьёвым).

Преподаёт в Высшей национальной Школе телевидения.

С осени 2009 года работала на российском англоязычном канале Russia Today. Изначально — в еженедельном ток-шоу «CrossTalk», с 18 мая 2013 по 23 января 2015 года — в разговорной программе «Точка отсчёта» (совместно с Александром Гурновым).

С августа 2010 по январь 2016 года — ведущая программ на радиостанции «Комсомольская правда»: «Женский клуб» (2010—2016), «Национальный вопрос» (2010—2011), «С пультом по жизни» (2011—2012), «В гостях у Елены Ханги» (2012—2014), «Особый случай» (2014—2015).

С 2011 по 2014 год вела передачу «С пультом по жизни» на «КП-ТВ».

Со 2 сентября 2019 по 25 мая 2020 года была ведущей ток-шоу «Своя правда», которое выходит на эстонском канале ETV+.

В ноябре 2022 года стала участницей шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.

Семья и личная жизнь 
Отец — Абдула Кассим Ханга (1932—1969), сын имама, был премьер-министром Занзибара (1964), репрессирован после государственного переворота и погиб в тюрьме.

Мать — Лия Оливеровна Голден (1934—2010), родилась в Ташкенте в семье афроамериканца Оливера Голдена (1892—1940) (был специалистом по хлопководству, его отец Хиллард Голден был рабом, потом стал богатым землевладельцем в Миссисипи, а его мать Кэтрин Голден была наполовину индианка) и Берты Бялик (польской еврейки по происхождению, её отец Исаак Бялик занимал пост раввина в Варшаве и преподавал в еврейской школе, позднее эмигрировал в Нью-Йорк. Родственник Хаима Нахмана Бялика). Родители Лии эмигрировали в СССР из США в 1931 году. Мать в юности занималась теннисом, выступала за сборную Узбекистана, окончила музыкальную школу. Поступила в университет, окончила исторический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию, учёный-историк, профессор Чикагского университета. С ней в общежитии МГУ жили Михаил Горбачёв и Раиса Горбачёва. Она дружила со Светланой Аллилуевой и посоветовала ей эмигрировать из СССР. Была единственной чернокожей сотрудницей в Институте имени Патриса Лумумбы, её наставниками были Пол Робсон и доктор Уильям Дюбуа. В советском паспорте у матери стояла национальность — негритянка.

 муж Игорь Минтусов — председатель совета директоров Центра политического консультирования.
 дочь Елизавета-Анна (род. 25 октября 2001 г.), названа в честь тренера по теннису Анны Владимировны Дмитриевой. По словам Ханги:

Фильмография 

Также снималась в телевизионной рекламе.

Писательская деятельность 
В 2001 году опубликовала книгу «Про всё» ISBN 5-264-00558-3 / ISBN 978-5-264-00558-9 / ISBN 5-264-00558-3, посвящённую в значительной степени выяснению своих родовых и этнокультурных корней.

В 2007 году вместе с Олегом Вакуловским опубликовала детектив «Третье пророчество».

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью на радио «Эхо Москвы» ~ Echo.Msk.ru.
 Дарья Печорина «Елена Ханга — человек мира».
 Интервью с Лили Голден, матерью Елены Ханги.
 Игорь Сид. Сакральный детектив Елены Ханги // «Библио-Глобус», август 2001.
 Интервью газете F5 (стр. 14)
 Е. Ханга Про всё
 Елена Ханга — афророссиянка с еврейскими корнями и американским гражданством. Интервью для русско-американского портала RUNYweb.com
 Школа злословия с участием Елены Ханги

Телеведущие НТВ
Сотрудники программы «Взгляд»
Выпускники факультета журналистики МГУ
Дети-актёры СССР
Телеведущие RT
Ведущие «Форта Боярд»
Авторы каналов YouTube